A Polónia foi um dos países fundadores que estreou no Primeiro Festival Eurovisão da Canção Júnior em 2003 .

A Polónia participou duas vezes, em 2003 e em 2004. O pior resultado da Polônia foi em 2003, mas ficaram em ultimo 2 anos último lugar (isso porque em 2004 havia 18 participantes e a Polônia estava empatada com a Letônia ).

Houve vários rumos sobre se a Polónia retornava em 2008, mas não participou. No entanto, em 13 de julho de 2016, foi relatado que a Polônia participaria novamente do festival infantil.

Em 25 de novembro de 2018, a Polónia venceu o Festival Eurovisão da Canção Júnior 2018, realizada em Minsk, na Bielorrússia, com a cantora Roksana Węgiel e sua música " Anyone I want to be ", com 215 pontos.

Participações 
 Legenda

Resultados da votação 
As tabelas abaixo mostram os cinco principais rankings da história da votação na Polônia até sua participação mais recente em  e levam em conta o novo sistema de votação que permite que os júris de adultos e crianças atribuam um conjunto de pontos, introduzidos pela União Européia de Radiodifusão no Concurso de  em diante.

12 pontos 

 A Polônia deu 12 pontos para:

Países no Festival Eurovisão da Canção Júnior
Polónia no Festival Eurovisão da Canção